To My Surprise est un groupe de stoner rock originaire de la ville de Des Moines (Iowa, États-Unis).

Histoire 

Le groupe a été formé par Shawn Crahan dont le projet principal est le groupe Slipknot, où il s'occupe des percussions.

Membres

Membres actuels 

 Shawn Crahan : Batterie / Chant
 Brandon Darner : Chant / Guitare
 Stevan Robinson : Guitare

Voir aussi

Liens externes 

 http://www.tomysurprise.net Site officiel
 http://www.roadrunnerrecords.com/artists/ToMySurprise/ Le groupe sur le label Roadrunner Records

Groupe américain de rock
Groupe musical de l'Iowa
Groupe musical formé en 2002